Unterschwandorf ist der Name folgender Orte:

 ein Ortsteil von Neuhausen ob Eck in Baden-Württemberg, siehe Schwandorf (Neuhausen)
 ein Ortsteil von Haiterbach in Baden-Württemberg, siehe Unterschwandorf (Haiterbach)